Ел Амор има више значења:

 Ел Амор (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Амор (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику